Яромаска:
  Яромаска — река в Удмуртии, приток Камы.
  Яромаска — село в Удмуртии, у устья одноимённой реки.